Guatavita kan syfta på:

Colombia 

 Guatavita (kommun), Cundinamarca, 
 Guatavita (ort), Cundinamarca,